7-й чемпионат мира по бобслею и скелетону прошёл 1 февраля 1938 года в городах Санкт-Морице (соревнования проходили в мужских двойках) и в Гармиш-Партенкирхене (соревнования проходили в мужских четвёрках).

Соревнование двоек

Соревнование четвёрок

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте bsd-portal.de (нем.)
 О соревнованиях и призёрах на сайте bobskesan.ru

Спорт в Германии в 1938 году
Чемпионаты мира в Германии
Международные спортивные соревнования в Гармиш-Партенкирхене
Международные спортивные соревнования в Санкт-Морице
События 1 февраля
Февраль 1938 года
Международные соревнования по бобслею в Германии
Международные соревнования по бобслею в Швейцарии
Чемпионаты мира в Швейцарии